Никола (Нико) С. Бунев е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Никола Бунев е роден в западномакедонския град Тетово, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Завършва шести клас в българското педагогическо училище в Скопие, след което се занимава с учителство и търговия. Присъединява се към ВМОРО и е тетовски околийски ръководител. Жени се за Анна Захова Манова, чиято майка е от рода на Георги Хаджиристич. С нея имат шест деца - Борис Бунев, Лазар, убит от сърбите като войник в битолския гарнизон след атентата, Еленка, Мара Бунева, която през 1928 година убива Велимир Прелич и се самоубива, Надя (Надежда), починала от туберкулоза през 1928 година в Швейцария, и Вера (женена за свещеник Георги Николов). Съществува македонистка теза за седмо дете – Васил Бунев, станал сръбски офицер. Тя се появява за пръв път в статия на Спасе Шуплиновски, дългогодишен журналист в югославския комунистически печат. Статията се публикува в скопския вестник „Дневник“ през 2006 година, но не се потвърждава от достоверни източници.

Никола Бунев е другар на бележития публицист Матей Геров и на д-р Никола Герасимов и е кмет на Тетово в периода на българско управление между 1915-1918 година. Председател е и на местния клон на Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост. В края на войната заминава за България, където предава на властите архивите и значителна сума пари, след което се завръща в Тетово с помощта на американския пълномощен министър в София.

След освобождението на Вардарска Македония през пролетта на 1941 година на мястото на самоубийството на Мара Бунева е поставена паметна плоча. На годишнината от това събитие почитателите ѝ винаги организират помен. Родителите ѝ които живееяг в Тетово, тогава под албанска власт, са канени и присъстват на тях.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Възпитаници на Скопското българско педагогическо училище
Български кметове на селища, били под българска власт
Български политици от Македония
Български политици (1878 – 1918)
Български просветни дейци от Македония
Кметове на Тетово
Родени в Тетово